Polytrichadelphus är ett släkte av bladmossor. Polytrichadelphus ingår i familjen Polytrichaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Polytrichadelphus